Quinnell ist der Familienname folgender Personen:

 A. J. Quinnell (1940–2005), britischer Schriftsteller
 Craig Quinnell (* 1975), walisischer Rugbyspieler
 Derek Quinnell (* 1949), walisischer Rugbyspieler
 Gavin Quinnell (* 1983), walisischer Rugbyspieler
 Scott Quinnell (* 1972), walisischer Rugbyspieler